Joó Ferenc (1508-1579) gyógyszerész
Joó Ferenc (?) labdarúgó-játékvezető
 Joó Ferenc (1938–1996) neurobiológus
Joó Ferenc (1949) kémikus, az MTA rendes tagja